HD 86226 — звезда, которая находится в созвездии Гидры на расстоянии около 139 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 86226 по своим характеристикам напоминает наше Солнце: она представляет собой жёлтый карлик с массой, равной 1,06 солнечной. Химический состав звезды мало отличается от состава нашего светила.

Планетная система 
В 2010 году командой астрономов в рамках программы поиска планет на телескопе им. Магеллана было объявлено об открытии планеты HD 86226 b в системе. Это массивная газовая планета, которая обращается на расстоянии 2,6 а. е. от родительской звезды. Её масса эквивалентна 1,5 массы Юпитера. Открытие было совершено методом Доплера.

Позже, после накопления новых замеров лучевой скорости, параметры планеты были резко переоценены. Так, по новым оценкам, эксцентриситет её упал с 0,73 до 0,16 (что рекордно), масса снизилась (с 1,5 до 0,92 масс Юпитера), большая полуось выросла. Система оказалась похожей на Солнечную.

Примечания

Ссылки 
 HD 86226 на сайте Планетные системы
 HD 86226 в энциклопедии экстрасолнечных планет
 Новая оценка параметров HD 86226 b

Экзопланеты, открытые TESS
Планетные системы
86226